Brlog ist der Name:

 mehrerer Orte:
 Brlog (auch Brlog Ozaljski), Dorf in der Gemeinde Kamanje, Kroatien
 Brlog (Krško), Ort in der Gemeinde Krško, Slowenien
 Brlog (Otočac), Dorf in der Großgemeinde Otočac, Kroatien

 und eines ehemaligen Schlosses:
 Brlog-Grad, Schloss bei Kamanje, Kroatien 

Siehe auch:
 Puhallo von Brlog